Мазовецкое воеводство — название нескольких территориальных единиц, существовавших в разные периоды времени в Речи Посполитой, Царстве Польском и Польше:

 Мазовецкое воеводство (Королевство Польское) — существовало в Речи Посполитой в 1529—1795 годах;
 Мазовецкое воеводство (1816—1837) — существовало в Царстве Польском в 1816—1837 годах;
 Мазовецкое воеводство — территориально-административная единица в современной Польше.